Mela – miejscowość i gmina we Francji
 Mela (film) – film
 Jan Mela – polski podróżnik i działacz społeczny

Zobacz też 

 Mele (ujednoznacznienie)
 Meli
 Melo (ujednoznacznienie)